Dostojevskaja () je název stanic metra v ruských městech. Pojmenovány jsou po spisovateli Fjodoru Michajloviči Dostojevském.

 Dostojevskaja (stanice metra v Moskvě) – na Ljublinsko-Dmitrovské lince v Moskvě
 Dostojevskaja (stanice metra v Petrohradu) – na Pravoberežné lince v Petrohradu

Externí odkazy